Het seizoen 1942-43 was de 27e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). K. Lyra werd winnaar in reeks A en R. Berchem Sport in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Omdat de Ere-afdeling in 1942-43 werd uitgebreid met twee ploegen waren er geen degradanten in het seizoen 1941-42.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1941-42 voor de start van het seizoen:
 KFC Vigor Hamme (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 FC Verbroedering Geel (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 CS Andennais (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 K. Tongerse SV Cercle (kampioen reeks D) promoveerde na 11 seizoenen terug naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 31 ploegen werden over twee reeksen van 16 en 15 clubs verdeeld. Union Hutoise nam terug deel nadat het vorig seizoen buiten competitie in 3e nationale aantrad.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1942-43 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1942-43 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1943-44 op het eind van het seizoen:
 K. Lyra (kampioen reeks A) promoveerde na 3 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 R. Berchem Sport (kampioen reeks B) promoveerde na 5 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 2 ploegen van elke reeks degradeerden naar Bevordering 1943-44.  Volgende vier ploegen degradeerden:
 CS Andennais (voorlaatste reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC (laatste reeks A) degradeerde na 5 seizoenen in 2e nationale.
 RCS Hallois (voorlaatste reeks B) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 KFC Belgica Edegem (laatste reeks B) degradeerde na 11 seizoenen in 1e en 2e nationale.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2